27. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 27. Armee (Rote Armee) (1940/4191 Nordwestfront)
 27. Raketenarmee (Rote Armee) (aufgestellt 1970, seit 1991 Russland)
 27. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 27. Armeegruppe (Chinesische Volksbefreiungsarmee), 1947 aufgestellt, war am Tiananmen-Massaker beteiligt